Denys Petrowytsch Moltschanow (; * 16. Mai 1987 in Chișinău, Moldauische SSR, Sowjetunion) ist ein Tennisspieler, der bis 2006 für die Republik Moldau und seitdem für die Ukraine startet.

Leben und Karriere 
Moltschanow begann mit sieben Jahren Tennis zu spielen. Neben zahllosen Future-Titeln konnte er erste Erfolge auf der ATP Challenger Tour erzielen. Insgesamt acht Turniersiege im Doppel konnte Moltschanow bislang verbuchen. Im Jahr 2012 gab er bei den Australian Open sein Debüt im Doppel, schied jedoch bereits in der ersten Runde an der Seite von Oleksandr Dolhopolow aus. Bereits zuvor feierte er sein Debüt auf der ATP World Tour, als er wiederum mit Dolgopolow in Brisbane in der Hauptrunde der Doppelkonkurrenz stand. Doch auch hier schieden die beiden bereits in der Auftaktrunde aus.

Seit 2003 spielt Moltschanow für die ukrainische Davis-Cup-Mannschaft.

Erfolge

Doppel

Turniersiege

ATP World Tour

ATP Challenger Tour

Finalteilnahmen

Weblinks 

 
 
 
 

Davis-Cup-Spieler (Ukraine)
Tennisspieler (Republik Moldau)
Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Ukrainer
Moldauer
Sowjetbürger
Geboren 1987
Mann